
Termin -{TS}- ima više značenja:
 Tromboksan-A sintaza – enzim
 Tozil – funkcionalna grupa, Ts
Terminator: Spasenje (TS) – film